Nicolás Sanudo (fallecido en 1341) fue duque de Naxos, hijo y sucesor de Guillermo I Sanudo en 1323.

Fue enviado por su padre para ayudar a los Caballeros de San Juan en su conquista de Rodas en 1309. En 1311 dirigió un contingente naxiota en la batalla del río Cefiso y fue uno de los pocos nobles latinos que sobrevivió. También combatió por Matilde de Henao, princesa de Acaya, contra Fernando de Mallorca y fue hecho prisionero en la batalla de Elis. Sucedió a su padre en 1323. Conquistó las islas de Santorini y Therasia en 1335 y atacó Míkonos, gobernado por Bartolomé I Ghisi. Murió en 1341 y fue sucedido por su hermano Juan I Sanudo.

Matrimonio  
Nicolás se casó con Juana de Brienne, la hija de Hugo de Brienne, conde de Lecce y Helena Comnena Ducaina, hija de Juan I Ducas de Tesalia.

Ancestros

Bibliografía 
 
 
 
 

Fallecidos en 1341
Duques de Naxos
Casa de Sanudo